Глеб Бори́сович Кузьми́н () — российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ «Салават Юлаев».

Биография 
Воспитанник хоккейной школы московского «Динамо», провёл в структуре клуба семь лет, но не был «защищён» на драфте КХЛ 2014 года и был выбран под общим 80-м номером командой «Салават Юлаев».

Дебютировал в КХЛ 13 октября 2017 года в матче против СКА. 17 октября забил свой первый гол в лиге, поразив ворота своей бывший команды — московского «Динамо». 23 октября был признан новичком недели в КХЛ.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Толпар»